Microchip puede referirse a:

 El microchip o circuito integrado; pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos.

 Microchip Technology Inc., empresa fabricante de microcontroladores, memorias y semiconductores analógicos, situada en Chandler, Arizona (Estados Unidos).
 El microchip de identificación o chip subcutáneo; pequeña cápsula de cristal especial que tiene un tamaño de un grano de arroz y que contiene un transpondedor con un código único que permite la identificación de animales.
 Microchip, personaje ficticio que aparece en los cómics de The Punisher.